Rund um ist eine gängige Bezeichnung für Sportveranstaltungen aller Art:

 Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, früher Rund um den Henninger-Turm, Radsportveranstaltung in Frankfurt am Main
 Rund um den Bodensee, kurz RUND UM, Segelsportveranstaltung ab dem Hafen Lindau
 Rund um den Scharmützelsee, ein Radrennen in Brandenburg
 Rund um den Harz, früherer Name der Harzrundfahrt
 Rund um die Nürnberger Altstadt, ein Radrennen in Nürnberg
 Rund um Köln, ein Radrennen in Köln
 Rund um Berlin, ein Radrennen in Berlin
 Rund um die Hainleite, ein Radrennen von Erfurt aus durch den Thüringer Norden und wieder zurück nach Erfurt
 Rund um Langenau, ein Radrennen in Sachsen
 Rund um Sebnitz, ein Radrennen in Sachsen
 Rund um den Baldeneysee, ein Marathon in Essen

Rund um ist zudem der Name von:

 Rund um (Fernsehsendung), einer Sendung in deutscher Sprache auf France 3 Alsace
 Rund um den Michel, einer NDR-Sendung
 Rund um den Dom, einer ehemaligen WDR-Sendung von Armin Maiwald

Siehe auch: